Сен-Марсо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Флиз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08388.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 7 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 375 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 272 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 192 были экономически активными, 80 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 192 активных работали 181 человек (101 мужчина и 80 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 80 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Памятник истории с 1990 года.
 Часовня Сен-Жюльен. Памятник истории с 1976 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны